Doug Jones puede referirse a:
 
 Doug Jones (político), nacido en 1954, senador de Estados Unidos por el estado de Alabama
 Doug Jones (actor), nacido en 1960